Fadrique de Toledo Osorio y Ponce de León (Madrid, 27 de febrero de 1635-ibídem, 9 de junio de 1705), II marqués de Villanueva de Valdueza, VII marqués de Villafranca del Bierzo, IV duque de Fernandina,  IV príncipe de Montalbán, III conde de Peña Ramiro y Grande de España, fue un militar y político español.

Biografía 

Nació en Madrid el 27 de febrero de 1635. Fue hijo póstumo de Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, I marqués de Villanueva de Valdueza, y de Elvira Ponce de León.

Después de la muerte de su tío García Álvarez de Toledo Osorio, heredó sus títulos y se convirtió en VII marqués de Villafranca del Bierzo, VI conde de Peña-Ramiro, IV duque de Fernandina y IV príncipe de Montalbán.

Se dedicó desde joven a la carrera militar y alcanzó su primer puesto importante en 1663, como capitán general de las galeras de Sicilia. Socorrió Candía del ataque de los turcos en 1667 y fue nombrado Capitán General de las Galeras de Nápoles en 1670.

Fue un hábil virrey de Nápoles interino, durante la ausencia de Pedro Antonio de Aragón en 1671. A su regreso a España fue propuesto para ocupar el virreinato de Nueva España, cargo que rechazó.  Dos años después fue nombrado virrey de Sicilia (1673-1676). En 1676 se le nombró Teniente General del Mar y poco después consiguió el ansiado puesto de Capitán General del Mar Océano.

Siempre estuvo muy cerca de la familia real, acompañando a la infanta Margarita a su boda con Leopoldo I, Sacro Emperador Romano Germánico. Durante la Guerra de Sucesión Española fue un acérrimo partidario de Felipe de Anjou, y cuando este accedió al trono de España como el rey Felipe V le hizo mayordomo mayor (1701), ministro de la Junta de Gobierno (1702), caballero de la orden francesa de Sancti Spiritus(1702) y caballero de la Orden de Santiago.

Familia 

El marqués se casó en Cabra (Córdoba), el 7 de junio de 1654 con Manuela de Córdoba y Cardona, hija de los VII duques de Sessa, Antonio Fernández de Córdoba y de Teresa Pimentel. Sus hijos fueron:

 José Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, VIII marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España
 Antonio Álvarez de Toledo Osorio, casado con su prima Ana María Pimentel y Fernández de Córdoba, IX marquesa de Távara.
 Elvira Álvarez de Toledo Osorio, esposa de  Gaspar de Silva, VIII conde de Galve.
 Luis Álvarez de Toledo Osorio, primer caballerizo del rey Carlos II de España.
 Francisco Álvarez de Toledo Osorio, marido de María Teresa Sarmiento de Eraso Vargas y Carbajal, IV condesa de Humanes.
 Teresa Álvarez de Toledo Osorio, casada con Manuel José de Silva Mendoza y Álvarez de Toledo, IX Conde de Galve.

Ancestros

Referencias 

Almirantes de España del siglo XVII
Casa de Toledo
Duques de España
Generales de España del siglo XVII
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Militares de Madrid
Virreyes de Nápoles del siglo XVII
Presidentes del Consejo de Italia
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid